Emil Jakobsen kan henvise til flere personer:

 Emil K. Jakobsen – dansk håndboldspiller født 1981
 Emil Manfeldt Jakobsen – dansk håndboldspiller født 1998